Krieger (automerk), een Frans automerk
Original-Krieger, een Duits historisch motorfietsmerk
KG (Krieger-Gnädig), een Duits historisch motorfietsmerk
De Krieger, een buurtschap in de Nederlandse provincie Overijssel
.kkrieger, een computerspel

Personen met de achternaam Krieger
Robby Krieger, een Amerikaanse muzikant